Municipio de Hartland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hartland (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Hartland (condado de Kingsbury, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Kingsbury.
 Municipio de Hartland (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Hartland (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Hartland (condado de Kearny, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kearny.
 Municipio de Hartland (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Hartland (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Hartland (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.